Караван смерти:
 Караван смерти — название, закрепившееся за спецподразделением чилийской армии.
 Караван смерти — немой фильм с участием Белы Лугоши (1920).
 Караван смерти — советский боевик с Александром Панкратовым-Чёрным (1991).